Kępa Niemojewska – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą
 Kępa Niemojewska – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą